Carlisle (Antigua en Barbuda), de hoofdplaats van de parish Saint George in Antigua en Barbuda
Carlisle (Verenigd Koninkrijk), een plaats in Engeland
City of Carlisle, een Engels district in het graafschap Cumbria

Plaatsen in de Verenigde Staten
Carlisle (Arkansas)
Carlisle (Indiana)
Carlisle (Iowa)
Carlisle (Kentucky)
Carlisle (Ohio)
Carlisle (Pennsylvania)
Carlisle (South Carolina)